Als Tempelschatz werden folgende Schätze und archäologische Funde bezeichnet:

 Tempelschatz von Jerusalem
 Tempelschatz von Weißenburg

Tempelschatz ist der Titel folgender Filme:

 Der Tempelschatz von Bengalen (Italien, 1953)